Роджер Лабон Джексон (, род. ) — американский актёр озвучивания. Получил наибольшую известность благодаря работе над озвучиванием Призрачного лица в серии фильмов «Крик». Канал «E! Entertainment Television» назвал его сорок шестым в списке «Best Kept Secret of Hollywood».

Озвучивание 
Джексон известен по озвучиванию убийцы в сериях трилогии «Крик». Он также принял участие в работе над анимационными фильмами и телевизионными программами, например в диснеевской «Книге Пуха». Он также озвучивал маниакальную обезьянку-гения Моджо Джоджо в мультфильме «Суперкрошки».

Джексон также играет активную роль в индустрии электронных игр; озвучивал монстров для «Подземелья драконов», героев в «Галеона» и Baldur’s Gate, а также работал в течение нескольких лет над программами «Звёздные войны» и «Звёздный путь». Кроме того, он озвучивает кошек в виртуальных программах домашних животных. Джексон также способствовал «Final Fantasy X» и «King's Quest VII: The Princeless Bride» и сделал образовательные программы для компаний «The Learning» и «Broderbund». Для игры «American McGee's Alice» Джексон озвучил Чеширского кота и Джабберу. Для игры «Шерлок Холмс» американской корпорации Electronic Arts он сделал более тридцати персонажей. Джексон сыграл полковника-тирана Номана в «Zone of the Enders» и «Zone of the Enders: The 2nd Runner». Он также озвучил Джона О’Коннора в игре «Fade to Black» компании Delphine Software International.

Джексон был утверждён на озвучивание убийцы Призрачного лица в фильме «Крик 4».

Фильмография

Роли в кино 
Марс атакует! (озвучивание) .... переводчик
Крик (Scream) (озвучивание) .... Призрачное лицо
Крик 2 (Scream 2) (озвучивание) .... Призрачное лицо
Крик 3 (Scream 3) (озвучивание) .... Призрачное лицо
Крик 4 (Scream 4) (озвучивание) .... Призрачное лицо

Суперкрошки (озвучивание) ... Моджо Джоджо
Дикая семейка Торнберри (озвучивание) .... Реджи

Крик (Scream 2022) (озвучивание) .... Призрачное лицо

Роли в телефильмах 
American McGee's Grimm (озвучивание) .... Гримм
Edtv .... мама парня
Только одну ночь .... Джо
Мирмо! (озвучивание) .... Дента
Обезьянья кость (озвучивание) .... Арнольд
Суперкрошки (озвучивание) .... Моджо Джоджо
Титан: После гибели Земли (озвучивание) .... первый
Ван Хельсинг: назначение Лондон (озвучивание) .... Дракен Гентлеман

Озвучивание видео игр 
Alice: Madness Returns (озвучивание) .... Чеширский кот / Шляпник / Мартовский Заяц / Белый Кролик / Траляля
American McGee's Alice (озвучивание) .... Чеширский кот / Бармаглот / Соня
Among the Sleep (озвучивание) .... Тедди
Armored Core 3 (озвучивание)
Fade to Black (озвучивание) .... Джон О'Коннор
Armored Core: Master of Arena (озвучивание)
Armored Core: Project Phantasma (озвучивание) .... Стингер
Forgotten Realms: Baldur's Gate II – Shadows of Amn (озвучивание) .... Келдорн
The Final Chapter: Forgotten Realms – Baldur's Gate II: Throne of Bhaal (озвучивание) .... Келдорн
 Back to the Future: The Game (озвучивание) … «Биток» Донелли / Судья Эрхардт Браун / Эрнест «Эрни» Филпотт / Хэмптон
Batman:Toxic Chill (озвучивание) .... комиссар Джеймс Гордон
Baten Kaitos Origins (озвучивание) .... Верус
Blood Will Tell (озвучивание) .... Редкоп
Bujingai: The Forsaken City (озвучивание) .... Нагури Тенсей
Byzantine: The Betrayal (озвучивание)
Carmen Sandiego's Great Chase Through Time (озвучивание) .... Джо
Clock Tower II: The Struggle Within (озвучивание) .... мистер Бейтс
Crash Tag Team Racing (озвучивание) .... Вилли
Cyber Troopers Virtual-On Marz (озвучивание) .... рассказчик
Final Fantasy X (озвучивание) .... Вен Кинок
Final Fantasy X-2''' (озвучивание) .... Вен Кинок (флешбек)Final Fantasy XII (озвучивание) .... Император СолидорGalleon (озвучивание) .... Рама СабьерGladius (озвучивание)Jade Empire (озвучивание)King's Quest VII: The Princeless Bride (озвучивание) .... КуддлесLifeline (озвучивание) .... ДжиноMadWorld (озвучивание) .... ТенджуNiGHTS: Journey of Dreams (озвучивание)Pool of Radiance: The Ruins of Myth Drannor (озвучивание)Sam & Max Beyond Time and Space (озвучивание) .... Абрахам Линкольн, СатанаSam & Max Save the World (озвучивание) .... Абрахам ЛинкольнSam & Max: The Devil's Playhouse (озвучивание) .... генералShining Force EXA (озвучивание) .... Рагнадаам IIIShinobi (озвучивание) .... Хируко Убусуна (старший)Slave Zero (озвучивание) .... СовканSpace Quest 6: The Spinal Frontier (озвучивание) .... доктор Хорни/менеджер отеляЗвёздный путь: Глубокий космос 9 (озвучивание) .... СкифыStar Trek: Starfleet Command III (озвучивание)Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (озвучивание) .... Императорский работникStar Wars Jedi Knight: Mysteries of the Sith (озвучивание) .... Императорский работникStar Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast (озвучивание) .... Императорский работникStar Wars Jedi Knight: Dark Forces II (озвучивание) .... компьютерStar Wars: Jedi Starfighter (озвучивание) .... Капитан ОрсейStar Wars: Battle for Naboo (озвучивание) .... ОфицерStar Wars: Episode I Racer (озвучивание) .... ЭбStar Wars: Galactic Battlegrounds (озвучивание) .... джедай ПадаванStar Wars: Racer Revenge (озвучивание) .... КрейдStar Wars: Republic Commando (озвучивание) .... клон лейтенанта ТроппераTales of Monkey Island  (озвучивание) .... Бармен/Макги/Реджинальд Ван УинслоуTenchu: Fatal Shadows (озвучивание)The Secret of Monkey Island (озвучивание)The Sims 2 (озвучивание) .... СимThe Sims: Hot Date (озвучивание) .... СимThe Sims (озвучивание) .... СимThe Sims: Superstar (озвучивание) .... СимThe Walking Dead (озвучивание) .... Чак, голос по рацииThe Urbz: Sims in the City (озвучивание) .... СимThrillville: Off the Rails (voice) .... Барри фон РичтовенValkyria Chronicles (озвучивание) .... Бертольд ГрегорYakuza (озвучивание) .... Синатро ФумаZone of the Enders (озвучивание) .... Ридли ХардиманZone of the Enders: The 2nd Runner (озвучивание) .... Ридли ХардиманTales from the Borderlands (озвучивание) .... Странник в маскеMinecraft Story Mode Season Two'' (озвучивание) ....  Администратор

Примечания

Ссылки 
 

Актёры озвучивания США